Finale Kupa prvaka 1990. je bilo 35. po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 23. svibnja 1990. na Praterstadionu u Beču. U finalu su igrali talijanski AC Milan i portugalska S.L. Benfica. Pobjednički pogodak za Milan u 68. minuti postigao je Frank Rijkaard na asistenciju Marca van Bastena.  

Milan je zasad posljednja momčad koja je obranila naslov Kupa/Lige prvaka nakon osvajanja prethodne sezone.

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1989./90., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1990.

Kup prvaka 1990.
Nogometne utakmice u Austriji